Rajd Akropolu 2021 (65. EKO Acropolis Rally of Gods) – 65. edycja Rajdu Akropolu rozgrywanego w Grecji. Rozegrany był  od 9 do 12 września 2021 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata w roku 2021. Składał się z 15 odcinków specjalnych.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 55 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage w klasyfikacji generalnej OS15

Wyniki rajdu 

W klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Klasyfikacje RMŚ 2021 po 9 rundach 

Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie, a w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage, w którym punkty przyznawane są według porządku:

Kierowcy 

|}

Klasyfikacja zespołowa

W tabeli uwzględniono miejsce, które zajął zawodnik w poszczególnym rajdzie. W klasyfikacji zespołowej każdy producent może nominować trzy załogi do zdobywania punktów, ale na mecie tylko dwie najlepsze je zdobywają. Pozostałe samochody "nie blokują" punktów innym ekipom. Dodatkowo z w indeksie górnym umieszczono miejsce uzyskane na ostatnim odcinku specjalnym tzw. Power Stage. Tu inaczej niż w klasyfikacji zespołowej punkty zdobywają również dwie najlepsze ekipy zespołu, ale trzecia już "blokuje" punkty innym. Klucz przyznawania punktów za poszczególne miejsca (w klasyfikacji generalnej jak i za odcinek Power Stage) jest taki sam jak w klasyfikacji indywidualnej.

WRC2

Do końcowej klasyfikacji liczone jest sześć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

WRC3

Do końcowej klasyfikacji liczone jest pięć najlepszych wyników spośród siedmiu wskazanych rajdów. Dodatkowe punkty są przyznawane za odcinek Power Stage.

Uwagi

Przypisy 

Grecja
2021
2021 w Grecji
Lamia (miasto)